Ли () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, кантон Валансе.

Коммуна расположена на расстоянии около 195 км на юго-запад от Парижа, 85 км на юго-запад от Орлеана, 50 км на северо-запад от Шатору.

Население 

Население — 829 человек (2007).

Достопримечательности 

 Церковь Нотр-Дам

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini